HMS Furious () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Furious (1797) — 12-гарматний канонерський човен типу «Курсор». На службі з 1797 по 1802 роки. Проданий у 1802 році.
 HMS Furious (1804) — другий 12-гарматний канонерський човен типу «Арчер». На службі з 1804 по 1815 роки. Проданий у 1815 році.
 HMS Furious (1850) — пароплав-фрегат головний у серії типу «Фьюріос». На службі з 1853 по 1867 роки. У 1867 переобладнаний під вугільний блокшив, проданий на металобрухт у 1884 році.
 HMS Furious (1896) — бронепалубний крейсер 2-го класу типу «Еррогант». У 1915 році переобладнаний під блокшив з одночасним перейменуванням на «Форте».  На службі з 1896 по 1915 роки. Проданий у 1923 році.
 HMS Furious (47) — авіаносець типу «Корейджес», переобладнаний у 1921-1925 роках з однойменного лінійного крейсера типу «Корейджес» часів Першої світової війни. Брав активну участь у Другій світовій війні. На службі з 1917 по 1945 роки. Розібраний на металобрухт у 1948.

Див. також 
 HMS Fury
 HMS Formidable
 HMS Invincible
 HMS Implacable
 HMS Eagle

Кораблі ВМС Великої Британії